Fjärdgrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdgrunden (väster Föglö, Åland), 
 Fjärdgrunden, Pargas,